Powiat Bocheński, een Pools district.
 Józef Maria Bocheński, Pools filosoof en logicus.